Tinsley ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrice Tinsley (1941–1981), neuseeländische Astronomin und Kosmologin
 Christien Tinsley (* 1974), Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Gaynell Tinsley (1913–2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Jamaal Tinsley (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Tinsley (1919–1992), britischer anglikanischer Theologe; Bischof von Bristol (1976–1985)
 Marion Tinsley (1927–1995), US-amerikanischer Dame-Spieler
 Michael Tinsley (* 1984), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Richard Bolton Tinsley (1875–1944), britischer Geschäftsmann und Nachrichtendienstler
 Terrence Tinsley (* 1957), britischer Radrennfahrer 
 William Tinsley (1804–1885), US-amerikanischer Architekt irischer Herkunft

Siehe auch:
 Beatrice-M.-Tinsley-Preis